Raymond A.G. Lemaire (1878-1954), Belgisch kanunnik en hoogleraar architectuur en monumentenzorg (oom van Raymond M. Lemaire)
 Raymond M. Lemaire (1921-1997), Belgisch hoogleraar architectuur, monumentenzorg en kunstgeschiedenis